Москов може да се отнася за:

 Андрей Москов (р. 1958), български скулптор
 Атанас Москов (1903-1995), български политик
 Дионисий Москов (1834-?), български възрожденски църковен деец
 Иван Москов (1888-1936), български революционер, костурски войвода
 Лазар Москов (1877-1902), български революционер, костурски войвода
 Моско Москов (1927-2001), български езиковед
 Петко Москов (1953-2004), скулптор
 Петър Москов (р. 1970), лекар анестезиолог и политик
 Теди Москов (р. 1960), български режисьор

 Москова
 Диана Москова (р. 1950), българска тенисистка
 Емма Москова (1934-2017), български политик, преподавател по архитектура и министър на културата
 Рада Москова (р. 1950), българска сценаристка

Български фамилни имена